Commandant Bory – francuski niszczyciel typu Bouclier
 Commandant Bory – francuska fregata typu Commandant Rivière